DIN 933 er en DIN-standard for en sætskrue.

DIN 933 bliver erstattet med ISO 4017.

Kilde
Sætskruer DIN 933 

DIN-standarder